Авени́да Инхенье́ро Уэ́рго () — проспект в городе Буэнос-Айрес в Аргентине. Проспект служит границей районов: Пуэрто-Мадеро, Монсеррат и Сан-Тельмо. Параллельно ей, с севера на юг проходят улицы: Пасео Колон и Проспект 9 Июля .

Особенности 
Проспект начинается с Парк Колумба, позади президентского дворца Каса-Росада, у начала улиц: Эдуардо Мадеро и Ла-Рабида.

В районе Монтсеррат, на проспекте расположена таможня и в этом месте она пересекается с проспектом Авенида Бельграно.

Проспект является границей между районами: Пуэрто-Мадеро и Сан-Тельмо. На пересечении улицы с проспектом Авенида Индепенденсия расположен инженерный факультет Университета Буэнос-Айреса.

Заканчивается проспект на пересечении с улицей Бразилия и переходит в шоссе 25 Мая.

Происхождение названия 
Проспект назван в честь Луиса Аугусто Уэрго, который был первым инженером Аргентины и первым президентом Научного общества Аргентины.

Примечания 

Инхеньеро Уэрго
Монсеррат (Буэнос-Айрес)
Проспекты Аргентины